Le Championnat du Portugal de football 2007-2008 est la  du championnat du Portugal qui voit le sacre du FC Porto avec un total de 69 points.

Le meilleur buteur de la saison est le Brésilien Liédson, qui inscrit 15 buts en 28 matchs (soit une moyenne de 0,54 but par match).

Équipes participantes 

 FC Porto
 Sporting Portugal
 Benfica
 Sporting Braga
 CF Belenenses
 Paços de Ferreira
 União Leiria
 CD Nacional
 Estrela da Amadora
 Boavista
 CS Marítimo
 Naval  Mai
 Académica de Coimbra
 Vitória Setubal
 Beira-Mar 
 Desportivo das Aves

Leader journée par journée

Classement final 

|}

Résultats

Buteurs

Voir aussi 

 Championnat du Portugal de football D2 2006-2007
 Coupe du Portugal de football 2006-2007

Lien externe 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football au Portugal en 2007
Portugal